Никс.

 Никс (река) — река, приток Тёши.
 Никс — торговое название лекарственного средства «Перметрин».
 «Никс» — российская компания, продавец компьютерной техники.
 Никсы () — водные духи в мифологии северной и средней Европы.
 НИКС — Национальная исследовательская компьютерная сеть России

Персоналии 
 Никс, Брайан (; род. 1969) — американский боксёр-профессионал.
 Никс, Гарт (; род. 1963) — австралийский писатель-фантаст.
 Никс, Дженнифер (; 1932—1980) — британская фигуристка в парном катании, чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка Великобритании.
 Никс, Джон (; род. 1929) — британский фигурист в парном катании, чемпион мира и Европы, многократный чемпион Великобритании.
 Никс, Йоханнес (1912—1997) — эстонский футболист.
 Никс, Луис (1991—2021) — игрок в американский футбол.
 Никс, Мэтт (род. 1971) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Никс, Стиви (; род. 1948) — американская певица и автор песен, лицо и голос группы Fleetwood Mac.
 Никс, Фредерик (, ; 1845—1924) — британский музыковед немецкого происхождения.
 Никс, Чарльз (; 1873—1956) — британский стрелок, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Нюкта (значения)
 «Нью-Йорк Никс» — профессиональный баскетбольный клуб из Нью-Йорка.
 Никсон